Nisibis steht für:
 Nisibis, antike Stadt in Mesopotamien, heute Nusaybin in der Türkei
 Titularerzbistum Nisibis

Siehe auch
 Nisibis dei Caldei
 Nisibis dei Maroniti
 Nisibis per gli Armeni